Aleix Vidal Parreu (ur. 21 sierpnia 1989 w Valls) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy w hiszpańskim klubie RCD Espanyol oraz w reprezentacji Hiszpanii. W trakcie swojej kariery grał także w takich klubach, jak RCD Espanyol, Panthrakikos, Pobla de Mafumet, Gimnàstic Tarragona, RCD Mallorca, UD Almería oraz FC Barcelona.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 19 maja 2019 roku)

Sukcesy 
 Sevilla
 Liga Europy UEFA (1x): 2014/15

 Barcelona
 Mistrzostwo Hiszpanii (2x): 2015/16, 2017/18
 Puchar Króla (3x): 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Superpuchar Hiszpanii (1x): 2016

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Aleix Vidal w bazie BDFutbol 
 
 

Reprezentanci Hiszpanii w piłce nożnej
Katalońscy piłkarze
Piłkarze CF Reus Deportiu
Piłkarze CF Pobla de Mafumet
Piłkarze RCD Espanyol
Piłkarze APS Panthrakikos
Piłkarze Gimnàstiku Tarragona
Piłkarze RCD Mallorca
Piłkarze UD Almería
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze FC Barcelona
Piłkarze Deportivo Alavés
Urodzeni w 1989